Бе́рдников, також трапляється передача Бе́рдніков () — російське прізвище. Походить від бердник — «майстер, що виготовляє берда».

Персоналії 
 Олександр Бердніков ( 1951) — народний депутат України 1-го скликання.
 Роман Бердников ( 1992) — російський хокеїст, нападник.

Російські прізвища